Het Europees kampioenschap marathon van 2002 werd gehouden in München en maakte deel uit van de Europese kampioenschappen atletiek 2002.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen

Europees kampioenschap marathon
Marathon in 2002
Atletiekwedstrijd in Duitsland
Sportevenement in München
atletiek